De Tsjechische voetbalclub FC Slovan Liberec speelt sinds 2000 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Slovan Liberec

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 77.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Slovan Liberec
Slovan Liberec